A 2008-as Australian Open férfi páros versenyét a Jónátán Erlich–Andi Rám-duó nyerte az Arnaud Clément és Michaël Llodra alkotta páros előtt.

Kiemeltek 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Negyeddöntősök)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Negyeddöntősök)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (Első kör)
  Martin Damm /  Pavel Vizner (Negyeddöntősök)
  Paul Hanley /  Lijendar Pedzs (Második kör)
  Mahes Bhúpati /  Mark Knowles (Elődöntősök)
  Arnaud Clément /  Michaël Llodra (Döntősök)
  Jónátán Erlich /  Andi Rám (Bajnokok)
  Frantisek Cermak /  Lukáš Dlouhý (Harmadik kör)
  Eric Butorac /  Kevin Ullyett (Harmadik kör)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Harmadik kör)
  Makszim Mirni /  Jamie Murray (Első kör)
  Marcelo Melo /  Andre Sa (Első kör)
  Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (Harmadik kör)
  Christopher Kas /  Rogier Wassen (Harmadik kör)
  Leos Friedl /  David Skoch ''(Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények

F2